Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1983/1984 — 48-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Третий год подряд чемпионом стал клуб Дукла Йиглава, для которого этот титул стал 10-м в истории.

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: 12 команд играли в 4 круга. Чемпионом 3-й год подряд стал клуб Дукла Йиглава, опередивший на 4 очка серебряного призёра ХЗ Литвинов. Бронзовые медали завоевала Тесла Пардубице. Лучшим бомбардиром (54 очка) и снайпером (31 гол) чемпионата стал Владимир Ружичка из Литвинова.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1. Владимир Ружичка (Литвинов) — 31 шайба

2. Винцент Лукач (Кошице) — 30

3. Душан Пашек (Слован) — 28

Гол+пас

Состав чемпиона 
Вратари

Яромир Шиндел — 38 игр/2.52 гола за игру, Иржи Стеклик — 13/2.35

Защитники

Милослав Горжава — 44 игры/19 очков (5 шайб + 14 передач), Милан Халупа — 39/14 (3+11), Ярослав Бенак — 42/13 (5+8), Радослав Свобода — 40/12 (5+7), Карел Горачек — 31/5 (1+4), Петр Адамик — 36/4 (2+2), Станислав Мечиар — 30/2 (1+1), Камил Прахарж — 22/1 (1+0), Мирослав Соучек — 4, Бедржих Щербан — 2

Нападающие

Петр Росол — 44/45 (26+19), Петр Клима — 41/36 (20+16), Аугустин Жак — 44/34 (18+16), Владимир Камеш — 35/32 (15+17), Игор Либа — 41/32 (14+18), Либор Долана — 44/30 (20+10), Иржи Дудачек — 39/18 (14+4), Ростислав Влах — 36/18 (9+9), Ондржей Вайссманн — 44/16 (8+8), Олдржих Валек — 20/15 (12+3), Милош Купец — 44/15 (4+11), Антонин Мицка — 30/14 (5+9), Франтишек Выборны — 44/11 (6+5), Индржих Мицка — 16/4 (2+2), Ярослав Хауэр и Ян Хрбаты (младший) — по 5

Тренеры — Станислав Невеселы и Ярослав Холик

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие Шкода Пльзень, занявшая последнее место в 1-й лиге, а также две лучшие команды 2-й лиги. Победитель турнира получал место в элитной лиге на следующий сезон.

Ссылки 
 Сезон 1983/84 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1983 году
Спорт в Чехословакии в 1984 году
1983 год в хоккее
1984 год в хоккее